Bugenhagen ist der Name von:

 Johannes Bugenhagen (1485–1558), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Bugenhagen der Jüngere (1531–1594), deutscher lutherischer Theologe
 Sara Bugenhagen siehe: Georg Cracow

Den Namen Bugenhagen trägt auch ein pommersches Adelsgeschlecht; siehe: Buggenhagen (Adelsgeschlecht)

Des Weiteren tragen Kirchen den Namen des Reformators siehe: Bugenhagenkirche